Mumtaz est un mot arabe diffusé aussi en persan et en urdu, dont la signification est le meilleur ou le remarquable. C'est un prénom masculin courant chez les musulmans d'Inde, de Malaisie ou de Brunei, mais peut aussi être un prénom féminin.

 Mumtaz Mahal, la reine de l'empereur Shah Jahan pour qui a été construit le Taj Mahal.
 Mumtaz, actrice de Bollywood.
 Mumtaz Ali, chorégraphe, danseur et acteur indien.
 Mumtaz Ahmad Tarar, militant des droits de l'homme au Pakistan.
 Mumtaz Post est le nom du service postal du Qatar.
 Mumtaz est un restaurant londonien.
 Mumtaz est le nom d'une variété de pétrole au Bahreïn.

Mumtaz est aussi un nom de famille porté notamment par :
 Khadija Mumtaz (née en 1955), romancière indienne en langue malayalam.